Novaci (Makedonija), naselje i općina u Makedoniji
 Novaci (Gorj, Rumunjska), županija Gorj, Rumunjska
 Novaci (Ub, Srbija), općina Ub, Srbija